Osoby o tym nazwisku:
 Aldona Orłowska – polska wokalistka i pływaczka
 Alina Orłowska – polska rusycystka
 Edwarda Orłowska – polska działaczka komunistyczna, posłanka na Sejm 
 Teresa Orłowska-Kowalska – polska inżynier elektryk

Inne:
 gubernia orłowska – jednostka administracyjna Imperium Rosyjskiego
 eparchia orłowska – jedna z eparchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej
 operacja orłowska – operacja strategiczna przeprowadzona przez Armię Czerwoną przeciwko Wehrmachtowi